Éwanjé-Épée:
 Maryse Éwanjé-Épée (ur. 1964) – francuska lekkoatletka, skoczkini wzwyż
 Monique Éwanjé-Épée (ur. 1967) – francuska lekkoatletka, płotkarka